British Columbia Scotties Tournament of Hearts 2010 – turniej wyłaniający mistrzynie Kolumbii Brytyjskiej, które będą reprezentować prowincję na Scotties Tournament of Hearts 2010, odbył się między 4 a 10 stycznia 2010 w Penticton na lodowisku Penticton Curling Club.

W turnieju prowincjonalnym udział wzięło 10 zespołów. Do zawodów zakwalifikował się automatycznie obrońca tytułu mistrzowskiego, ponadto drużyna z największą liczbą punktów w CTRS. Pozostałe 8 miejsc obsadzono podczas rywalizacji międzyregionalnej.

Tytuł mistrza Kolumbii Brytyjskiej wywalczyła drużyna Kelly Scott pokonując w finale Kelly Law 8:4.



Terminarz 
 Coastal (regiony 8-11); 28-30 listopada 2009
 5-6 inter-regional; 4-6 grudnia 2009
 1-2 inter-regional; 11-13 grudnia 2009
 3, 4, 7 inter-regional; 18-20 grudnia 2009
 Coastal Backdoor; 18-20 grudnia 2009

Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
10 stycznia 2010; 14:00

Półfinał 
9 stycznia 2010; 17:00

1-2 
8 stycznia 2010; 19:00

3-4 
9 stycznia 2010; 9:30

Round Robin

Sesja 1. 
4 stycznia 2010; 12:00

Sesja 2. 
4 stycznia 2010; 19:30

Sesja 3. 
5 stycznia 2010; 12:00

Sesja 4. 
5 stycznia 2010; 19:00

Sesja 5. 
6 stycznia 2010; 12:00

Sesja 6. 
6 stycznia 2010; 19:00

Sesja 7. 
7 stycznia 2010; 12:00

Sesja 8. 
7 stycznia 2010; 19:00

Sesja 9. 
8 stycznia 2010; 9:30

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 British Columbia2009-2010 Women's Scotties Provincials 

2010 w curlingu
2010